Icon:
 Icon – język programowania
 Icon (program) – system okienkowy dla komputera BBC Master Compact produkowanych przez Acorn
 Icon (album) – album zespołu Paradise Lost
 Icon – album zespołu Icon
 Icon – album Billy'ego Raya Cyrusa
 Icon – amerykański zespół heavymetalowy
 Icon – album Queen
 Icon – album Nirvany
 Icon – album DMX-a